Dropzone steht für:
 Dropzone, Speicherort eines Hackers im Internet
 Dropzone (Computerspiel) von Arena Graphics aus dem Jahr 1984
 Drop Zone, amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1994
 englisch für Landezone (Fallschirmspringen)